Voici la liste des planètes mineures numérotées de 29001 à 30000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

29001-29100

29101-29200

29201-29300

29301-29400

29401-29500

29501-29600

29601-29700

29701-29800

29801-29900

29901-30000 

29001-30000